Vladimir Ivanovič Popov – regista sovietico
Vladimir Albertovič Popov – lottatore sovietico
Vladimir Mihajlovič Popov – vero nome di Vladimir Michajlovič Ural'skij, attore sovietico